Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Aravane Rezaï, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mariya Koryttseva et Lilia Osterloh.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2008)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2007
Sport en Nouvelle-Zélande en 2008
Tennis en décembre 2007
Tennis en janvier 2008